

Patronyme 
Le mot Khemis désigne le patronyme que portent des personnes en Algérie :
 Mohamed Khemisti, moudjahid et homme politique algérien ;

Toponyme 

 Khemis Isser, Commune dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Daïra de Khemis Isser, Daïra dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Khemis El Khechna, Commune dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Daïra de Khemis El Khechna, Daïra dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Souk El Khemis, Commune dans la wilaya de Bouira en Algérie.
 , Daïra dans la wilaya de Bouira en Algérie.
 Khemis Miliana, Commune dans la wilaya de Aïn Defla en Algérie.
 Daïra de Khemis Miliana, Daïra dans la wilaya de Aïn Defla en Algérie.
 Khemisti, Commune dans la wilaya de Tipaza en Algérie.
 Khemisti, Commune dans la wilaya de Tissemsilt en Algérie.
 , Daïra dans la wilaya de Tissemsilt en Algérie.
 El Khemis, Commune dans la wilaya de Djelfa en Algérie.
 Souk El Khemis, Commune dans la wilaya de Tlemcen en Algérie.
 Djeballah Khemissi, Commune dans la wilaya de Guelma en Algérie.

Transport 
 , Gare ferroviaire dans la wilaya de Bouira en Algérie.

Sport 
 Stade de Khemis Isser, Stade de football dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Jeunesse sportive de Khemis Isser, Club de football dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Stade de Khemis El Khechna, Stade de football dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Ittihad Baladiat Khemis El Khechna, Club de football dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.

Musique 
 Khemmis est un groupe américain de Doom metal, formé à Denver

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme